Douyère est un patronyme porté notamment par :

 Olivier Douyère (1953-), écrivain et un scénariste français, auteur de roman policier ;
 Raymond Douyère (1939-), homme politique français.

Homonymie de patronyme